§ 212 StGB steht für:

 Totschlag (Deutschland), einen Tatbestand im deutschen Strafgesetzbuch
 Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses, einen Tatbestand im österreichischen und liechtensteinischen Strafgesetzbuch, siehe Kindesmisshandlung #Österreich

Siehe auch:
 Strafgesetzbuch (DDR)